Aeka Masaki Jurai est un personnage du manga Tenchi Muyo!.  Ayeka est la romanisation de la version anglaise.

Familles  : Azusa Misaki Jurai (père), Misaki Kamiki Jurai (mère), Sasami Masaki Jurai (sœur), Youshou Masaki Jurai (demi-frère), Funahou Jurai (belle-mère) Haruna(belle-sœur, décédée), Achika Masaki Jurai (nièce, décédée), Nobuyuki Misaki (neveu par mariage), Tenchi Misaki (petit-neveu),  Tennyo Misaki (petite-nièce), Kenshi Misaki (petit-neveu), Masaki Mayuka (arrière-petite-nièce)

Notes et références

Bibliographie
Anime V, July 1992, p.108
Animage, August 1997, p. 46-47 
Pioneer Entertainment(Japan), Hitoshi Okuda’s Tenchi Muyou Characters Book and comic book

Personnage de Tenchi muyo!
Personnage extraterrestre
Princesse de fiction

en:List of Tenchi Muyo! characters#Ayeka Masaki Jurai